Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 1960 года  прошёл 14 октября — 12 ноября в Амстердаме, Нидерланды по двухкруговой системе под эгидой ФМЖД. В турнире приняли  участие 14 спортсменов из 10 стран. Чемпионом мира стал представитель СССР Вячеслав Щёголев. Второе место занял представитель Сенегала Баба Си, бронза у шашиста из СССР Исера Купермана.

Результаты

Ссылки 
 Wereldkampioenschap KNDB 1960

Международные спортивные соревнования в Амстердаме
Мужчины 1960
Спорт в Нидерландах в 1960 году
1960 год в шашках
Октябрь 1960 года
Ноябрь 1960 года
Чемпионаты мира в Нидерландах
Шашки в Нидерландах